Název Černý rybník má více rybníků:

 Černý rybník (Babylon) – severně od Babylonu v okrese Domažlice
 Černý rybník (Bělá nad Radbuzou) – jižně od Bělé nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Černý rybník (Buková) – severně od Bukové v okrese Plzeň-jih
 Černý rybník (Ctidružice) – západně od Ctidružic v okrese Znojmo
 Černý rybník (Dolní Bělá) – západně od Dolní Bělé v okrese Plzeň-sever
 Černý rybník (Hrad Nečtiny) – jihovýchodně od Hradu Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Černý rybník (Jedvaniny) – jihozápadně od Jedvanin v okrese Plzeň-sever
 Černý rybník (Jistebnice) – severně od Jistebnice v okrese Tábor
 Černý rybník (Malé Nepodřice) – jihozápadně od Malých Nepodřic v okrese Písek
 Černý rybník (Nový Dvůr) – severozápadně od Nového Dvoru v okrese Plzeň-sever
 Černý rybník (Průhonice) – v Dendrologické zahradě v Průhonicích v okrese Praha-západ
 Černý rybník (Ralsko) – jihovýchodně od Ralska v okrese Česká Lípa
 Černý rybník (Smrčná) – západně od Smrčné v okrese Jihlava
 Černý rybník (Zadní Chodov) – východně od Zadního Chodova v okrese Tachov

 Rozkopaný rybník – severně od Plzně v okrese Plzeň-město
 Černý rybník (přírodní rezervace) – rybník s rezervací severozápadně od Klínů v okrese Most
Rašeliniště Černého rybníka – přírodní památka v Geoparku Ralsko u Hamru na Jezeře 

Hydronyma podle barev